Жан Фабр: Фабр, Жан Анри (1823—1915) — французский энтомолог и писатель.
 Фабр, Жан Антуан (1794—1830) — французский экономист и адвокат.
 Фабр, Жан Раймон Огюст (1792—1839) — французский поэт.